Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1992 – turniej żużlowy, rozegrany po raz 40. w Ostrowie Wielkopolskim, w którym zwyciężył Polak Marek Garsztka.

Wyniki 
 Ostrów Wielkopolski, 25 października 1992
 Sędzia: Stanisław Pieńkowski

Linki zewnętrzne 
 Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1992

1992
1992 w sporcie żużlowym
1992 w polskim sporcie